Меерзон — фамилия:
 Меерзон, Борис Яковлевич (род. 1923-2022) — советский и российский звукорежиссёр, писатель, преподаватель, главный технический специалист Гостелерадиофонда.
 Меерзон, Давид Львович (1892—1969) — советский режиссёр.
 Меерзон, Жозеф Исаакович (1894—1938) — советский партийный деятель.
 Меерзон, Иосиф Айзикович (1900—1941) — советский архитектор и художник.
 Меерзон, Яков Соломонович (1899—1985) — советский врач-хирург.

См. также 
 Меерсон